

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Świelubie – kolonia w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Kołczygłowy
 Świelubie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Dygowo